Stora Sundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Sundsjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (1,61 ha)
Stora Sundsjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Stora Sundsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Stora Sundsjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (4,53 ha)
Stora Sundsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (1,78 km²)
Stora Sundsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (91,6 ha)

Se även
Sundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn